Dirty Looks может означать: 

  — американская хард-рок-группа из Калифорнии.
  — американская рок-группа из Нью-Йорка.

  — студийный альбом американской певицы  1983 года.
 «Dirty Looks» — песня американской певицы Дайаны Росс 1987 года.